QP-4 — арктический конвой времён Второй мировой войны.

QP-4 был отправлен из Архангельска 29 декабря 1941 года. В его состав входило 13 грузовых судов, два из которых были вынуждены вернуться в порт и позже присоединились к конвою QP-5. Эскорт состоял из тральщиков Leda, Seagull, Speedy, Bramble, Hebe, а также траулеров Bute и Stella Capella. 

5 января тральщики Bramble и Hebe покинули конвой, а в качестве усиления эскорта к конвою присоединился крейсер HMS Edinburgh в сопровождении эсминцев Echo и Escapade.

9 января эскорт покинул конвой. 15 января 1942 года конвой без потерь прибыл в Сейдисфьордюр.

Состав конвоя

Ссылки 
 Арктические конвои
 http://www.warsailors.com/convoys/qp4.html

Арктические конвои
1941 год в СССР